Neoplan N4016 — модель городского низкопольного автобуса большого класса, выпускаемого компанией Neoplan в период с 1988 по 1999 год в Германии и в Польше. Это более крупная версия среднего автобуса Neoplan N4009. N4016 был первым низкопольным одноэтажным автобусом, проданным Великобритании.

В Белоруссии Минский автомобильный завод установил контакт с компанией Neoplan для производства низкопольного автобуса МАЗ-101, тесно связанного с Neoplan N4016. В то время как МАЗ-101 продавался плохо, последующие варианты (МАЗ-103 (1996—2020), МАЗ-105 (1997—2014, 2017) и трёхосный МАЗ-107 (2001—2019)) распространились шире.

Технические характеристики 
N4016 был длиной 12 м и шириной 2,5 м и приводился в действие двигателем MAN или DAF с трансмиссией Voith или ZF Friedrichshafen. В N4016 обычно сидят 31 или 39 человек с большой вместимостью стоя. Некоторые интересные особенности заключаются в том, что он имеет ветровое стекло двойной кривизны, отдельно установленный знак назначения и купол крыши, который является более закруглённым, чем у Neoplan Centroliner.

Эксплуатация

Великобритания 
12 автобусов Neoplan N4016 были проданы Великобритании. Они были куплены компанией Merseyside Passenger Transport Executive в 1994 году для использования на Merseytravel SMART services в Ливерпуле и эксплуатировались компанией MTL. Позже они использовались на других сервисах, в первую очередь, между Ливерпулем и Крокстет-парком. Преемник MTL Arriva North West & Wales продолжал эксплуатировать их до конца 2008 года также между Ливерпулем и Крокстет-парком (маршрут 18А), когда они были заменены автобусами Wright Pulsar. Два примера сохранились до начала 2009 года, также были заменены автобусами Wright Pulsar.

Неопланы могли отправиться в Аррива Саутенд в 2009 году, однако этого так и не произошло, и вместо этого большая часть автобусов была списана. Трое из них нашли свой путь в дальнейшее обслуживание с тренерами долины Танат в среднем Уэльсе. После расторжения контракта Танатская долина выставила машины на продажу, и они были проданы.

Европа 
В 1994 году в Афинах эксплуатировались 93 автобуса модели N4016. Все они прекратили эксплуатацию в 2009 году.

Познанский трамвайный и автобусный оператор Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne w Poznaniu приобрёл 32 таких автобуса в период с 1996 по 1999 год. Последний Neoplan N4016 был списан в 2014 году.

Neoplan N4014 
Neoplan N4014 — городской автобус большой вместимости, выпускаемый компанией Neoplan с 1988 по 1999 год на шасси Neoplan N4016.

Ссылки 

 Millar, Alan (2007) Bus & Coach Recognition : Ian Allan Ltd., ISBN 0-7110-3136-3

N4016